Есеновичское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Вышневолоцкого района Тверской области. 

На территории поселения находились 59 населённых пунктов. Центр поселения — село Есеновичи.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Есеновичского и Бухоловского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 467,5 км².
 Нахождение: южная часть Вышневолоцкого района .
 Граничит:
 на севере — с Лужниковским СП,
 на северо-востоке — с Зеленогорским СП,
 на востоке — с Княщинским СП,
 на юго-востоке — с Торжокским районом, Осташковское СП,
 на юге — с Кувшиновским районом, Борзынское СП,
 на западе — с Фировским районом, Великооктябрьское СП.

Основные реки — Садва, Ольховка, Плотиченка, Чертовля, Латынь.
Поселение пересекает автодорога «Вышний Волочёк—Есеновичи—Кувшиново».

Население 
По переписи 2002 года — 1897 человек (1381 Есеновичский и 516 Бухоловский сельские округа), на 01.01.2008 — 1714 человек.
Национальный состав: большинство — русские, вокруг Бухолово — карелы.

Населенные пункты 

На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
На территории поселения исчезли деревни: Андреево, Бутурино, Подол, Подсадиха, Хотимерицы и другие.
Две деревни присоединены к селу Есеновичи: дер. Думино (ул. Заречная) и дер. Горка (ул. Горького).

История 
В XI—XV вв. территория поселения относилась к Деревской пятине Новгородской земли и входила в Ясеновичский погост. В XV веке присоединена к Великому княжеству Московскому.
 После реформ Петра I территория поселения входила:
 в 1708—1727 гг. в Санкт-Петербургскую (Ингерманляндскую 1708—1710 гг.) губернию, Тверскую провинцию,
 в 1727—1775 гг. в Новгородскую губернию, Тверскую провинцию,
 в 1775—1796 гг. в Тверское наместничество, Вышневолоцкий уезд,
 в 1796—1929 гг. в Тверскую губернию, Вышневолоцкий уезд,
 в 1929—1935 гг. в Московскую область, Ясеновичский район,
 в 1935—1958 гг. в Калининскую область, Ясеновичский (Есеновичский) район,
 в 1958—1990 гг. в Калининскую область, Вышневолоцкий район,
 с 1990 в Тверскую область, Вышневолоцкий район.

В середине XIX-начале XX века большинство деревень поселения относились к Ясеновской и Заборовской волостям Вышневолоцкого уезда.

Известные люди 
 В деревне Шубино родился Герой Советского Союза Сергей Иванович Смирнов.

Примечания

Ссылки 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Вышневолоцкого района
Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году